Termin MRAW ima više značenja.

 16S rRNK (citozin1402-N4)-metiltransferaza, enzim
 MraW RNK motif, strukturna RNK